

En musique 

Une onzième correspond à un intervalle de onze notes.

Autres sens 

« Onzième » est également un adjectif ordinal, désignant l'élément qui est à la place numéro onze dans une liste.

Un onzième est aussi une portion d'un tout, représenté par la fraction 1/11 ; il faut onze onzièmes pour faire un tout.

Dans ces deux cas-là, l'abréviation est «  ».